Happier Than Ever (album), een album van Billie Eilish uit 2021
 Happier Than Ever (nummer), een nummer van Billie Eilish van bovenstaand album
 Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles, een concertfilm van Billie Eilish
 Happier Than Ever, The World Tour, een tournee van Billie Eilish in 2022